Ljungström kan syfta på:

 Ljungström – ett svenskt efternamn
 Ljungström (släkt) – en svensk släkt
 Ljungströmturbin – en ångturbin
 Ljungströms luftförvärmare – en värmeväxlare för radiator
 Ljungströmslok – en serie ångturbinlokomotiv
 Ljungströmkryssare – de segelbåtar ingenjör Fredrik Ljungström konstruerade
 Ljungströmrigg – benämningen på Fredrik Ljungströms rigg
 Axel Ljungströms Fabriks AB – en svensk instrumentfabrik och mekanisk
 Svenska Turbinfabriks AB Ljungström – tidigare industriföretag med tillverkning av gas- och ångturbiner
 Stal-Laval Turbin – ett tidigare svenskt företag som tillverkade turbiner
 AB Ljungströms Ångturbin – ett svenskt klassiskt ingenjörsbolag
 STAL Dovern – en jetmotor för Lansen